In 2022 werd het 45ste Campeonato Carioca Série A2 gespeeld, het tweede hoogste niveau voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 30 april tot 25 augustus. Volta Redonda werd kampioen.

Format
Er werden twee toernooien gespeeld, de Taça Santus Dumont en de Taça Corcovado. Beide toernooiwinnaars plaatsten zich voor de promotiefinale.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de eerste fase door in de halve finale, in de finale worden strafschoppen genomen.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

(1): Angra dos Reis kreeg 3 strafpunten voor onregelmatigheden

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de eerste fase door in de halve finale, in de finale worden strafschoppen genomen.

Totaalstand

(1): Angra dos Reis kreeg 3 strafpunten voor onregelmatigheden

Finale
 Heen

 Terug

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2022